А́нна Смирно́ва:
 Смирнова, Анна Борисовна (1929—2013) — бригадир совхоза в Ленинградской области, Герой Социалистического Труда.
 Смирнова, Анна Васильевна (Погожева; 1865—1908) — деятель народного образования в России, переводчик.
 Смирнова, Анна Ивановна (1904—1995) — советская доярка, дважды Герой Социалистического Труда.
 Смирнова, Анна Максимовна (1918—1991) — колхозница в Волынской области, Герой Социалистического Труда.
 Смирнова, Анна Фёдоровна(1891—1966) — государственный деятель, депутат Верховного Совета СССР I созыва. 
 Смирнова, Анна Фёдоровна (1912—1980) — колхозница в Московской области, Герой Социалистического Труда.